Eupterodactyloidea — група птерозаврів. Рештки знаходять на всіх континентах крім Антарктики. До цієї клади належать найбільші відомі птерозаври. Вперше з‘являються за пізнього юрського періоду, за крейди стають домінантною групою птерозаврів, а за пізньої крейди - ймовірно, останньою. Чи не найвищого різноманіття досягають за ранньої крейди, на початку пізньої вимирають Ornithocheiromorpha, дещо пізніше - Tapejaridae. Фактично, до недавна загальновизнаним було, що до маастрихту дожили тільки Azhdarchidae. Деякі недавні дослідження показують, однак, що це уявлення може бути хибним. Так, принаймні одна група, Pteranodontia, за тих часів теж представлена. Крім того, походження фрагментарних рештків із маастрихту Техасу спірне: тим часом, як одні дослідники відносять їх до Azhdarchidae, інші припускають, що вони можуть належати останньому відомому представникові Tapejaridae.

Філогенія 

Кладограму подану нижче засновано на результатах Andres et al. 2014 у перегляді Longrich, Martill, and Andres 2018:

Примітки 

Фауна юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду
Фауна мезозою
Pterodactyloidea